Sender Freiburg dient als Bezeichnung mehrerer Sendeanlagen:

 Sender Freiburg-Lehen im Stadtteil Lehen
 Sender Freiburg-Littenweiler im Stadtteil Littenweiler
 Sender Freiburg-Schönberg auf dem Schönberg bei Ebringen
 Fernmeldeturm Vogtsburg-Totenkopf auf dem Totenkopf bei Vogtsburg